Le terme de révolution chinoise peut se référer à :

La révolution chinoise de 1911, qui met fin à la Dynastie Qing et établit la République de Chine.
L'ensemble des événements suivants :
La résistance au régime de Yuan Shikai, notamment lors de la tentative de restauration de l'Empire
La prise de pouvoir par le Kuomintang, concrétisée par l'expédition du nord (1926-1928)

Dans l'historiographie de la République populaire de Chine :

L'ensemble des événements de la guerre civile chinoise (1927-1949), aboutissant à la mise en place du régime de Mao Zedong
L'ensemble des politiques menées par le nouveau régime communiste après 1949.
Tout particulièrement, du moins en leur temps (ces mouvements étant depuis dénoncés) :
 Les Cent fleurs (février à juin 1957) ;
 Le Grand Bond en avant (de 1958 au début 1960) ;
 La révolution culturelle (de 1966 à 1976).